Ви́ктор Ива́нович Я́стребцев (Ястребцо́в) (1919 год — 20 февраля 1944 года) — участник Великой Отечественной войны, помощник командира взвода 1178-го стрелкового полка 350-й стрелковой Житомирской ордена Богдана Хмельницкого дивизии 13-й армии 1-го Украинского фронта, Герой Советского Союза, сержант.

Биография 
Родился 25 марта (8 апреля по новому стилю) 1919 году в селе Кибергино Суздальского уезда, ныне Тейковского района Ивановской области в семье железнодорожного служащего.

Образование начальное. Отец работал весовщиком на станции Нерль Северной железной дороги, умер 1924 году. Мать с семерыми детьми переехала к родственникам деревню Митяково нынешнего Селивановского района Владимирской области. Здесь Виктор окончил 4 класса сельской школы, в дальнейшем батрачил, был подпаском, работал в колхозе, на лесозаготовках. Перед призывом в армию работал учеником пекаря в селе Иваново вблизи станции Эсино современного Ковровского района Владимирской области.

В сентябре 1940 года был призван в Красную Армию Селивановским райвоенкоматом Ивановской области. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Участвовал в тяжёлых оборонительных боях на Западном, а затем на Юго-Западном фронтах. Три раза был ранен, но снова возвращался в строй. Ястребцеву было присвоено сержантское звание, он был назначен командиром отделения, а затем помощником командира стрелкового взвода.
 
Свой подвиг Виктор Иванович Ястребцев совершил зимой 1944 года в ходе Корсунь-Шевченковской операции. 20 февраля 1944 года его батальон во время атаки позиций противника в районе сёл Яблоновка и Босовка Черкасской области натолкнулся на укреплённый ДЗОТ, откуда из двух амбразур вёлся интенсивный пулемётный огонь по наступающим. Сержант Ястребцев подавил один пулемёт гранатой, а амбразуру второго закрыл своим телом. В результате батальон выполнил боевую задачу.

Похоронен в селе Босовка.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм сержанту Ястребцеву Виктору Ивановичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
 Награждён орденом Ленина.

Память 
 На месте подвига установлена мемориальная доска.
 Автомат Героя хранится в Центральном музее Вооружённых Сил России.
 В городе Коврове Владимирской области в Аллее Героев установлена стела, его именем названа улица.
 Имя Ястребцева увековечено на мемориальной доске «Тейковчане — Герои Советского Союза» в городе Тейково Ивановской области и на плитах мемориала Героев ивановцев в областном центре.
 Имя Ястребцева увековечено на мемориале в административном центре Селивановского района Владимирской области — посёлке Красная Горбатка.
 С 2021 года имя Виктора Ивановича Ястребцева носит Основная образовательная школа №18 города Коврова Владимирской области.

Дополнительная информация 
 В указе 1944 года фамилия героя была указана как «Ястребцов», хотя в документах, в письмах, на мемориальных досках приводится написание «Ястребцев». С целью устранения разногласий 22 февраля 2009 года был подписан Указ Президента России, по которому соответствующий пункт Указа Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года считается изложенным с правильным написании фамилии героя — Ястребцев Виктор Иванович.
 Имеются разные указания о месте и дате рождения В. И. Ястребцева. В биографическом справочнике указан Антроповский район Костромской области. В документах в архиве Министерства обороны указан Селивановский район Владимирской области. А согласно найденной записи в метрической книге, Ястребцев родился 25 марта 1919 года (по старому стилю) в селе Кибергино Суздальского уезда Владимирской губернии. Необходимо отметить, что в 1919 году ещё не существовало административно-территориального деления на области и районы.

Примечания

Ссылки 
 
 Герои Советского Союза, Ивановская область.

Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Участники Великой Отечественной войны, закрывшие телом амбразуру
Похороненные в Лысянском районе